Тер-Акопян (Тер-Акопьян)  — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тер-Акопян, Алла Константиновна (род. 1940) — российский поэт, переводчик и эзотерик.
 Тер-Акопьян Владимир Александрович (род. 1958) — российский ученый, доктор философских наук, кандидат социологических наук.
 Тер-Акопьян, Гурген Мкртычевич (род. 1935) — российский ядерный физик, доктор физико-математических наук.
 Тер-Акопян, Норайр Бадамович (1926—2007) — российский историк, доктор исторических наук.

См. также